Председатель Государственного совета  — название высшей руководящей должности в ряде государств:
 Председатель Государственного совета ГДР — глава коллективного органа исполнительной власти ГДР в 1960—1989 годах.
 Председатель Государственного совета Кубы — глава коллективного органа исполнительной власти Кубы.
 Председатель Государственного Совета Республики Крым — спикер парламента Республики Крым.

См. также 
 Государственный совет